It's a Great Life (televisiereeks), een tv-reeks uit 1954
It's a Great Life (1920), een film van E. Mason Hopper
It's a Great Life (1929), een film van Sam Wood
It's a Great Life (1935), een film van Edward F. Cline